Niemcy:
 Hemmingen – miasto w Dolnej Saksonii w Regionie Hanower
 Hemmingen – gmina w Badenii Wirtembergii, w powiecie Ludwigsburg